Mebs  ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Mebs (* 1942), deutscher Toxinologe
 Gudrun Mebs (* 1944), deutsche Schriftstellerin
 Theodor Mebs (1930–2017), deutscher Ornithologe

MEBS steht für:
 Bahnhof Ebenhausen-Schäftlarn (DS100-Code)

Abkürzung